

Presentación previa 
Pierre-Hugues Herbert fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Jerzy Janowicz derrotó en la final a Quentin Halys.

Cabezas de serie 

  Andreas Seppi (Primera ronda)
  Lukáš Lacko (Segunda ronda)
  Pierre-Hugues Herbert (Baja)
  Luca Vanni (Primera ronda)
  Uladzimir Ignatik ''(Segunda ronda)

<ol start=6>
  Peter Gojowczyk ''(Baja)
  Quentin Halys ''(Finalista)
  Maximilian Marterer ''(Primera ronda)
  Stefano Napolitano ''(Primera ronda)
  Ilia Ivashka ''(Segunda ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Bérgamo 2017